Bangladeshs præsidenter omfatter en oversigt over præsidenter i Bangladesh.

Positionen som præsident blev etableret i 1971.

Bangladeshs nuværende præsident er Abdul Hamid, der tiltrådte 14. marts 2013.

Se også 
 Bangladeshs premierministre

Eksterne henvisninger 
 www.bangladesh.gov.bd - officiel website for "Bangladesh National Portal"

 
Lister over præsidenter
 Præsidenter